Гладких Валентин Валерійович — український філософ та політичний консультант
 Гладких Володимир Андрійович (*1941) — український учений у галузі металургії.
 Гладких Михайло Іванович (*1941) — український археолог.
 Гладких Олена Едуардівна (1968—2010) — заслужений художник України.

 Гладких — присілок, Дуванський район, Башкортостан, Росія

Примітки

Див. також 
 Гладкий

Українські прізвища